Gatineau steht für:

 Gatineau, Stadt in der kanadischen Provinz Québec
 Gatineau (Fluss), ein Nebenfluss des Ottawa
 Erzbistum Gatineau, ein römisch-katholisches Erzbistum
 Gatineau Loppet, ein Skimarathon
 Gatineau-Park, ein Naturschutzreservat
 Gatineau Satellite Station, eine Erdfunkstelle
 Olympiques de Gatineau, kanadische Eishockeymannschaft

Siehe auch:
 Gattineau